Tono of Toño kan verwijzen naar:
 Tono (stad) (1972), een stad in de Japanse prefectuur Iwate
 Antonio García Aranda, een Spaans voetballer
 Antonio Ramírez Martínez, een Spaans voetballer
 Antonio Rodríguez Martínez, een Spaans voetballer